Kakeru Funaki (1998) – calciatore giapponese
 Kazuo Funaki (1944) – attore e cantante giapponese
 Kazuyoshi Funaki (1975) – saltatore con gli sci giapponese
 Masakatsu Funaki (1969) – artista marziale misto, wrestler e attore giapponese 
 Masato Funaki (1974) – doppiatore giapponese
 Musubu Funaki (2002) – cantante giapponese
 Shirō Funaki (1903-1973) – scrittore giapponese
 Shoichi Funaki (1968) – wrestler giapponese